Vondenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vondenhoff (* 1968), deutscher Poolbillardspieler
 Bruno Vondenhoff (1902–1982), deutscher Dirigent
 Eleonore Vondenhoff (1900–1994), österreichische Sammlerin und Schauspielerin